Rahbek är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Kamma Rahbek (1775–1829), dansk salongsvärdinna
 Knud Lyne Rahbek (1760–1830), dansk författare